Нигматов — узбекская фамилия; имеет женскую форму Нигматова. Восходит к  имени арабского происхождения Нигмат
 Нигматов, Уткиржон Исматилло угли (род. 1990) ― узбекский дзюдоист-паралимпиец, выступающий в весовой категории до 66 кг. Чемпион Летних Паралимпийских игр 2016 года.
 Нигматова, Феруза Йулдошевна (род. 1970) — узбекский преподаватель и политический деятель, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Республики Узбекистан IV созыва.

См. также 
Негматов
Узбекские фамилии